Személyek
 Brankovics György (1377?–1456) szerb despota
 Brankovics György (1645–1711) erdélyi diplomata, török tolmács, magyar gróf, szerb trónkövetelő
 Brankovics György (1830–1907) karlócai metropolita
 Brankovics György (1843–1930) magyar újságíró

Opera
 Brankovics György (1874) Erkel Ferenc operája